Szczyt
 Okole – szczyt w Górach Kaczawskich
Miejscowości w Polsce 
 Okole – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Okole – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański 
 Okole – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko
 Okole – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Okole – dzielnica miasta w Bydgoszczy

Zobacz też Okoleniec